Pachycordyle är ett släkte av nässeldjur. Pachycordyle ingår i familjen Oceanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Pachycordyle